Kaló-B. Péter független magyar filmrendező, író, producer. Az In Ferus Film: Dobbantó Stúdió nevezetű tehetségkutató filmstúdió alapítója és ötletgazdája.

Életpályája 
Vegyésztechnikus tanulóként kezdte írni első forgatókönyvét: In Ferus - purgatórium a pokolba címmel amelyet az Egri Lajos forgatókönyvíró pályázatra nevezett. A pályázaton nem járt sikerrel, de a történet folytatódott még egészen plusz két résszel, és így lett ebből a kis rövid ötletből egy három részes nagy-játékfilm sorozat. Azóta is folynak a nagy film előmunkálatai.

Már fiatalon, 12 éves korában elkezdett barátkozni az analóg fényképezőgéppel, ugyanis mostohaapja nem engedte, hogy digitális készüléket vásároljanak számára, így nagy nehezen összekuporgatott kis megtakarításokból vásárolta magának az első filmtekercseit. Sok kép el is veszett, hiszen a legolcsóbb minőségű alapanyagon nem volt garancia az expozíció megőrzésére. Később 16 éves korában végül élete szerencsés fordulatot vett és elkezdhetett szabadon belekóstolni a filmművészet világába. Így kezdett el kutatni olyan támogató műhely után ahol esetleg megvalósíthatná forgatókönyv-tervezetét, de tulajdonképpen Magyarországon ilyet egyáltalán nem talált.

Ekkor határozta el, hogy akkor már inkább kitanulja a filmkészítés mesterségét és megpróbálja megvalósítani önmaga a pályázatra írt forgatókönyv alapján a filmjét.

Hosszú éveken keresztül tartott ez a folyamat, első próbálkozása az Agoraphobia c. amatőrfilm volt. Második filmjét már díjazták a Vas-Film fesztivál keretein belül és onnantól kezdve nem állt le a tanulófilmek gyártásával.

Időközben megfogalmazódott a nagy cél is, hogy kell egy filmstúdió ahova kezdők és ambiciózus alkotók betérhetnének ötleteikkel és megvalósíthatnák azokat: egy Balázs Béla stúdió 2.0. Számos kortárs filmkészítő munkájában vett részt és segítette mások ötletét a megvalósítás irányában. Később aztán édesanyja támogatásával eladták a családi házukat és vásároltak egy több száz négyzetméteres nagyságú dél-budai területet ahol a filmstúdió felépítésébe kezdtek. Legfőbb alkotótársa és jegyese Galkó Kata, filmrendező, producer 2014-ben csatlakozott az In Ferus Filmhez és számtalan fejlesztést és előrelépést hozott a stúdió eddigi történetében.

Filmjei 
rendezőként

 FŐNÖK
 Móricz Zsigmond: Tragédia
 Franz Kafka: Ein Hungerkünstler
 MAG
 Ottlik Géza: Hamiskártyások
 SCROBIS
 Dictum et dissonantia
 AbLepSiA
 Tria Persona
 Circulus Vitiosus
 Debemur morti nos nostraque
 Agoraphobia

producerként

 Isten veled... Artúr
 Kosztolányi Dezső: A telefon
 STIIX
 Csontpóker
 Naalöyö

Díjak és elismerések 

 Capital Filmmakers Festival: Best Short
 VIII. Vas-Film Festival: Best Cinematography
 VII. Vas-Film Festival: Best Feature Film
 Semi-Finalist: Alternative Film Festival
 Semi-Finalist: Couch Film Festival
 Official selection: Kosice International Film Festival
 Official selection: Meraki Film Festival
 Official selection: Helan Hong Golden Tree International	Film Festival
 Official selection: Lift-Off sessions
 Official selection: Lift-Off sessions
 Official selection: PRISMA independent film awards

Források 

 www.inferus.hu
 https://www.youtube.com/c/InFerusFilm
 https://www.imdb.com/name/nm5311823/
 https://index.hu/kultur/2021/02/28/filmstudio
 http://acinemanias.com/hir.php?id=7074
 https://www.mafab.hu/article/hozd-az-otleted-es-valositsd-meg-filmstudio-epulne-01
 https://www.radiobezs.hu/radiobezs_files/Arch%C3%ADvum/2022/0523_1500.mp3
 https://adasok.gazdasagiradio.hu/mp3/V0401200/V0401237.mp3
 https://www.klubradio.hu/adas?hanganyag_id=25097
 https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/bicskey-lukacs-halal-het-eve-angyal-legutolso-film/98kdwk6
 https://www.puliwood.hu/hirek/megtekintheto-bicskey-lukacs-utolso-filmje-309914.html
 https://www.nyugat.hu/cikk/azt_hittuk_argoban_lattuk_utoljara_bicskey_lukacs
 https://radio7.hu/megtekintheto-bicskey-lukacs-utolso-filmje

Magyar filmrendezők